Olef (Schleiden), plaats in gemeente Schleiden, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Olef (rivier), zijrivier Urft in Duitsland